Бага́пов — азербайджанская фамилия.

Известные носители:

 Багапов, Александр Хамзаевич (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Багапов, Хамза Абдулович (род. 1939) — советский футболист и тренер.